Bieringen (Jagst), een plaats in de Duitse gemeente Schöntal, deelstaat Baden-Württemberg
 Bieringen (Rottenburg), een plaats in de Duitse gemeente Rottenburg am Neckar, deelstaat Baden-Württemberg
 Bieringen (Wateringen), de tijdelijke naam voor de Westlandse plaats Wateringen tijdens carnaval.